Василечко — українське прізвище. Утворене від чоловічого імені Василь. Також пестлива форма цього імені (порівн.: пісня «Ой у полі, полі Василечко оре» ).

 Василечко Володимир Орестович ( 1957) — український хімік-аналітик, кандидат хімічних наук.
 Василечко Леонід Орестович ( 1960) — український науковець, педагог, доктор хімічних наук, професор.
 Василечко Микола Романович ( 1974) — український краєзнавець, журналіст, фотограф, кросвордист, вікіпедист.
 Василечко Сергій Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у процесі російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Українські прізвища
Прізвища на -ечко